Chantal Tauxe (1962-), journaliste suisse ;
 Henri-Charles Tauxe (1933-2013), écrivain, journaliste, philosophe, psychanalyste et auteur dramatique suisse.